Cryptosympodula är ett släkte av svampar. Cryptosympodula ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Cryptosympodula